Hannu Aravirta (né le  à Savonlinna en (Finlande) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace et ancien entraîneur finlandais.

Carrière

Joueur 
Il a évolué dans les championnats suédois et finlandais entre 1973 et 1983.

Entraîneur 
Il a notamment été entraîneur-chef de l'Équipe de Finlande de hockey sur glace de 1997 à 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974 || TuTo Turku || Sm-Liiga || 35 || 3 || 1 || 4 || 4||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1974-1975 || SaPKo Savonlinna || Suomi-sarja || 26 || 6 || 1 || 7 || 14||  ||  ||  ||  ||
|- 
| 1975-1976 || Kärpät Oulu || I divisioona || 36 || 28 || 27 || 55 || 16||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1976-1977 || Kärpät Oulu || I divisioona || 36 || 34 || 30 || 64 || 6||  ||  ||  ||  ||
|- 
| 1977-1978 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 36 || 13 || 11 || 24 || 32||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1978-1979 || Södertälje SK || Allsvenskan || 31 || 17 || 21 || 38 || 34||  ||  ||  ||  ||
|- 
| 1979-1980 || Södertälje SK || Allsvenskan || 34 || 16 || 11 || 27 || 44||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1980-1981 || Kiruna IF || Allsvenskan || 26 || 13 || 21 || 34 || 38 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8
|- 
| 1981-1982 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 35 || 11 || 7 || 18 || 10 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|1982-1983 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 20 || 3 || 3 || 6 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1983-1984 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||

Honneurs et trophées 
 Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais avec le numéro 182.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1953
Naissance à Savonlinna
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du TuTo Turku
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Södertälje SK
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace